Sezon 2021/22 to 122. sezon w historii klubu FC Barcelona i 91. z rzędu sezon tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.

Przebieg sezonu 
Przed sezonem 2021/22, FC Barcelona dokonała kilku zmian w drużynie. Do klubu dołączyli, w ramach wolnych transferów: Memphis Depay z Olympique Lyon oraz Eric García i Sergio Agüero z Manchesteru City. Z Realu Betis odkupiony został, za 14 milionów euro, Emerson Royal. Barcelona zdecydowała się także, wypożyczyć na sezon Yusufa Demira z Rapidu Wiedeń oraz Luuka de Jonga z Sevilli FC. Z drużyny rezerw, do pierwszego zespołu, awansowali Álex Collado, Óscar Mingueza oraz Rey Manaj. Zespół definitywnie opuścili natomiast: Jean-Clair Todibo, który przeniósł się do OGC Nice za 8,5 miliona euro, Juan Miranda, który na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Realu Betis, Junior Firpo, który odszedł do Leeds United za 15 milionów euro, Carles Aleñá, który został wykupiony przez Getafe CF za 5 milionów euro oraz Emerson Royal, który został kupiony przez Tottenham Hotspur za 25 milionów euro. Klub rozwiązał także umowę z Matheusem Fernandesem. Po 17 latach gry zespół FC Barcelony opuścił także kapitan i legenda klubu Lionel Messi, z którym ze względu na problemy finansowe klub nie był w stanie przedłużyć kontraktu. Jego nowym klubem zostało Paris Saint-Germain. Na roczne wypożyczenia udali się natomiast: Francisco Trincão do Wolverhampton Wanderers, Antoine Griezmann do Atlético Madryt, Rey Manaj do Spezii Calcio oraz Miralem Pjanić do Beşiktaş JK.

Sezon FC Barcelona rozpoczęła od gry w kilku meczach towarzyskich w których zmierzyła się z Gimnàstic Tarragona (wygrana 4:0), Gironą FC (wygrana 3:1), VfB Stuttgart (wygrana 3:0) oraz Red Bull Salzburg (przegrana 1:2). Barca zagrała także w corocznym meczu o Trofeu Joan Gamper. Tym razem jej rywalem był Juventus F.C., którego pokonała 3:0.

Sezon ligowy Barcelona rozpoczęła od pewnej wygranej 4:2 z Realem Sociedad, następnie padł remis 1:1 w meczu z Athletikiem Bilbao. Sierpień podopieczni Koemana zakończyli zwycięstwem 2:1 nad Getafe CF. Po obiecującym początku sezonu ligowego, nastąpiła rozczarowująca porażka 0:3, w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, z Bayernem Monachium. Następnie Blaugrana zremisowała dwa mecze ligowe (1:1 z Granadą CF i 0:0 z Cádiz CF). Po tych spotkaniach, piłkarze Barcelony pewnie wygrali mecz z Levante UD 3:0. 29 września 2021 roku miał miejsce drugi mecz Barcelony w Lidze Mistrzów. Jej rywalem był klub SL Benfica, który podobnie jak Bayern w pierwszym meczu, zwyciężył nad Barcą 3:0, stawiając Katalończyków w skomplikowanej sytuacji w grupie. Kolejny mecz ligowy okazał się także rozczarowujący dla Barcy, gdyż przegrała 0:2 z Atlético Madryt. Tuż po październikowej przerwie reprezentacyjnej, forma Barcelony delikatnie się zwiększyła i wygrała ona 3:1 z Valencią CF w lidze oraz 1:0 z Dynamem Kijów w kolejnym meczu Ligi Mistrzów. 24 października 2021 roku miało miejsce pierwsze w sezonie El Clásico. Barcelona przegrała w tym meczu z Realem Madryt 1:2.

27 października 2021 roku Barcelona rozgrywała kolejny mecz ligowy, tym razem z beniaminkiem ligi Rayo Vallecano. Barcelona przegrała ten mecz 0:1, co było jej pierwszą porażką z tym klubem od niemal 20 lat. Po tym meczu zarząd klubu podjął decyzję o zwolnieniu trenera Ronalda Koemana. Tymczasowo zastąpił go trener rezerw klubu i były piłkarz Barcy Sergi Barjuán. W pierwszym meczu po zwolnieniu trenera, Blaugrana zremisowała w lidze z Deportivo Alavés 1:1. W tym meczu niepokojących dolegliwości doznał Sergio Agüero, który z powodu duszności i bólu w klatce piersiowej, był zmuszony opuścić boisko. Jak się okazało był to atak arytmii serca. W kolejnym meczu Barcelona ponownie pokonała Dynamo Kijów w Lidze Mistrzów 1:0, przywracając nadzieje na wyjście z grupy. W lidze podopieczni Barjuána zremisowali 3:3 z Celtą Vigo, mimo że do przerwy prowadzili 3:0.

5 listopada 2021 roku FC Barcelona poinformowała, że jej nowym trenerem zostanie były kapitan i legenda klubu Xavi. Tuż po powrocie Xaviego, do klubu wrócił także słynny piłkarz klubu z dawnych lat Dani Alves, który od lata pozostawał bez klubu. W pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca, Duma Katalonii pokonała RCD Espanyol 1:0 w Derbach Barcelony. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów, Blaugrana zremisowała bezbramkowo z SL Benfica, mocno komplikując sobie sprawę awansu do fazy pucharowej. W kolejnych meczach ligowych podopieczni Xaviego pokonali Villarreal CF 3:1 i przegrali 1:2 z Realem Betis.

8 grudnia 2021 roku FC Barcelona rozgrywała ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów a jej rywalem był Bayern Monachium. Porażki w dwóch pierwszych meczach grupowych, mocno utrudniały Barcelonie sprawę wyjścia z grupy i musiała ona zaprezentować się w tym meczu o wiele lepiej, niż w pierwszym. Tak się jednak nie stało i Bayern wygrał ponownie 3:0. Barcelona po raz pierwszy od sezonu 2000/2001 nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów, ale dzięki zajęciu 3 miejsca w grupie, otrzymała możliwość gry w 1/16 Finału Ligi Europy, w rozgrywkach, w których pojawiła się pierwszy raz od sezonu 2003/2004 (gdy rozgrywki nazywały się jeszcze Puchar UEFA). Następnie Barcelona zremisowała mecz ligowy z CA Osasuna 2:2.

14 grudnia 2021 roku Barcelona rozegrała turniej towarzyski Maradona Cup z Boca Juniors, na cześć legendarnego piłkarza obu klubów Diego Maradony, zmarłego rok wcześniej. Barcelona przegrała w tym meczu po serii rzutów karnych. Dzień później, zakończenie piłkarskiej kariery ogłosił Sergio Agüero, u którego choroba serca okazała się zbyt poważna. 18 grudnia 2021 roku Blaugrana pokonała w lidze Elche CF 3:2. W ostatnim meczu Barcelony 2021 roku padł remis 1:1 z Sevillą FC.

W zimowym oknie transferowym, Barcelona zdecydowała się na kilka zmian w drużynie. Do zespołu dołączyli: Ferran Torres kupiony z Manchesteru City za 55 milionów euro, Adama Traoré, który został wypożyczony do końca sezonu z Wolverhampton Wanderers oraz Pierre-Emerick Aubameyang, który na zasadzie wolnego transferu został sprowadzony z Arsenalu. Klub zdecydował się na przedwczesne rozstanie z wypożyczonym do końca sezonu Yusufem Demirem. Do końca sezonu zostali wypożyczeni: Álex Collado do Granady CF oraz Philippe Coutinho do Aston Villi. Z drużyny rezerw awansował natomiast Nico González.

Rok 2022 FC Barcelona rozpoczęła od ligowego zwycięzca z RCD Mallorca 1:0. W 1/16 Finału Pucharu Króla Barca pokonała Linares Deportivo 2:1 i awansowała do 1/8 Finału. W kolejnym meczu w lidze, Katalończycy zremisowali ponownie z Granadą CF 1:1. W półfinale Supuerpucharu Hiszpanii, Duma Katalonii natrafiła na Real Madryt. Po zaciętym pojedynku, Barcelona przegrała ze swoim największym rywalem 2:3, po dogrywce, tracąc szansę na to trofeum.

20 stycznia 2022 roku FC Barcelona zmierzyła się z Athletikiem Bilbao w 1/8 finału Pucharu Króla. Po dogrywce Barcelona przegrała ten mecz 2:3, ostatecznie odpadając z tych rozgrywek i tracąc szansę na obronę tytułu z poprzedniego sezonu. W następnych meczach ligowych, Blaugrana pokonała Deportivo Alavés 1:0 oraz Atlético Madryt 4:2. W następnej kolejce Barcelona zremisowała derbowy mecz z RCD Espanyol 2:2.

17 lutego 2022 roku FC Barcelona rozegrała pierwszy mecz od sezonu 2003/2004 w drugich, pod względem prestiżu, klubowych rozgrywkach europejskich. W tym meczu padł wynik 1:1 z SSC Napoli, w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy UEFA. Następnie Barcelona pewnie pokonała w lidze Valencię CF 4:1. W rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy Barcelona pokonała Napoli 4:2 i pewnie awansowała do 1/8 finału. Kontynuując passę zwycięstw Blaugrana pokonała w lidze Athletic Bilbao 4:0 oraz Elche CF 2:1, powracając po raz pierwszy od pierwszych kolejek sezonu na podium ligi. W 1/8 finału Ligi Europy Barca natrafiła na Galatasaray SK. W pierwszym meczu między tymi drużynami padł bezbramkowy remis. W lidze jednak dobra passa trwała dalej, w kolejnej ligowej kolejce Barcelona pewnie pokonała CA Osasunę 4:0. W rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy, z Galatasaray, Blaugrana pokonała rywala 2:1 i awansowała do 1/4 finału.

20 marca 2022 roku miało miejsce rewanżowe ligowe El Clásico. Barcelona pewnie pokonała w tym meczu Real Madryt 4:0, przerywając passę meczów bez zwycięstwa ze swoim największym rywalem. W kolejnym meczu ligowym podopieczni Xaviego pokonali Sevillę FC 1:0, zajmując tym samym, po raz pierwszy w sezonie, 2 miejsce w tabeli ligowej. W 1/4 finału Ligi Europy Barca natrafiła na Eintracht Frankfurt. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1:1. W następnej kolejce ligowej, passa zwycięstw ligowych była nadal kontynuowana, dzięki zwycięstwu 3:2 z Levante UD. 

14 kwietnia 2022 roku, w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Europy, Barcelona przegrała z Eintrachtem Frankfurt 2:3, tym samym odpadając z rozgrywek i tracąc szansę na to trofeum. Odtąd jedynymi rozgrywkami, gdzie piłkarze Barcy wciąż byli w grze, stała się liga. W kolejnym meczu ligowym Barcelona przegrała 0:1, z broniącą się przed spadkiem drużyną Cádiz CF. Następnie Barcelona wygrała 1:0 z Realem Sociedad. W nadrabianym, zaległym meczu z Rayo Vallecano, Blaugrana ponownie w tym sezonie uległa tej drużynie 0:1. 30 kwietnia 2022 roku Barcelona straciła ostatecznie szansę na tytuł Mistrza Hiszpanii, który w tym sezonie zdobył, jej największy rywal, Real Madryt. W kolejnych kolejkach ligowych podopieczni Xaviego pokonali wynikiem 2:1 RCD Mallorca i Real Betis. Następnie Barca pokonała Celtę Vigo 3:1 i zremisowała bezbramkowo z Getafe CF. 22 maja 2022 roku FC Barcelona zakończyła oficjalny sezon, przegrywając w ostatniej kolejce ligowej z klubem Villarreal CF 0:2. 25 maja Barcelona rozegrała jeszcze mecz towarzyski w Australii z drużyną gwiazd tamtejszej A-League. Barca wygrała to spotkanie 3:2 i ostatecznie zakończyła sezon 2021/22.

Ostatecznie FC Barcelona zakończyła sezon bez żadnego oficjalnego trofeum. W lidze zajęła 2 miejsce, tracąc do Realu Madryt 13 punktów, w Pucharze Króla odpadła w 1/8 finału, w Superpucharze zakończyła rozrywki na półfinale, natomiast w Lidze Mistrzów zakończyła udział na fazie grupowej a w Lidze Europy na Ćwierćfinale. Najlepszymi strzelcami klubu w sezonie zostali Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang z 13 bramkami w oficjalnych meczach.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy do 28 października

Sztab szkoleniowy od 28 października do 7 listopada

Sztab szkoleniowy od 7 listopada

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie są oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie są powoływani z drużyny rezerw.Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División

Copa del Rey 

|}

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa E:

Liga Europy UEFA

Zobacz też 
 FC Barcelona

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Hiszpanii
2022 w Hiszpanii
FC Barcelona